

Населені пункти та їхні частини

 Дембувка — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Дембувка — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Дембувка — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Дембувка — село в гміні Лютоцин Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Дембувка — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Дембувка — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Дембувка — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Дембувка — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Дембувка — село в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 Дембувка — частина села Дзіковець у гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембувка — частина села Ґраюв у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Дембувка — колонія в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Дембувка — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки